The Arrival (album Hypocrisy)
 The Arrival (album Deadlock)

Zobacz też 
 Arrival